Flop (do inglês) é:
 Flip-flop - circuito digital pulsado capaz de servir como uma memória de um bit
 FLOPS (Floating point Operations Per Second) - operações de ponto flutuante por segundo, usado para determinar o desempenho de um computador
 Floppy-disk - disquete

Desambiguação

sv:Lista över golftermer#Flop